Граф (с 1812) Франсуа Габриэль де Бре (Брей; Брэй) (1765—1832) — французский , баварский посланник в России, Париже и Вене; автор мемуаров. ; почётный член Петербургской академии наук.

Биография 
Родился в Руане 25 декабря 1765 года.

Был на службе у Мальтийского ордена и прибыл в рейхстаг Регенсбурга в 1788 году в качестве секретаря французской миссии. После революции во Франции в 1799 году он поступил на баварскую службу и стал близким другом и советником Максимилиана фон Монжела. Был назначен камергером короля Баварии.

В 1799–1801 годах находился в России в составе депутации от Мальтийского ордена, прибывшей, чтобы изъявить императору Павлу I, Великому магистру ордена, покорность от баварского приорства.

В 1801—1807 годах по дипломатическим делам был в Берлине, где встретил свою будущую жену Софи фон Левенштерн, на которой женился в 1805 году.

В 1808–1812 годах он вновь был в России, теперь в качестве баварского посланника.

В 1811 году приобрёл замок и пивоварню Ирльбах недалеко от Штраубинга, а в 1813 году — замок Шамбах .

В 1819 году стал членом рейхсрата. 

С 1822 по 1827 годы был послом в Париже, с 1827 года — в Вене; в 1831 году вышел в отставку.

Он также известен как учёный-ботаник. Был знаком с Давидом Генрихом Хоппе и стал одним из первых членов , президентом которого он был с 1811 года до своей смерти. Он подробно изучил семейство растений амарант. В его честь Хоппе назвал обнаруженное в районе Гросглоккнера растение: Braya alpina. Также в его честь названы растения родов Braya Sternb. & Hoppe и Brayopsis Gilg & Muschl., оба из семейства крестоцветных (Brassicaceae) и рода Debraea Roem. & Шульт. из семейства вошизиевых (Vochysiaceae) и Irlbachia Mart. из семейства горечавковых (Gentianaceae).

В 1808 году стал почётным членом Баварской академии наук; 15 октября 1818 года — почётным доктором философии Дерптского университета; с 10 апреля 1822 года — почётным членом Петербургской академии наук. Был кавалером ордена Святого Губерта и мальтийского ордена.

В числе его наград: орден Гражданских заслуг Баварской короны (большой крест), австрийский орден Леопольда (большой крест), российский орден Святой Анны 1-й степени, орден Красного орла 1-й степени, орден Почётного легиона (кавалер), орден Полярной звезды (командор Большого креста).

Умер 3 сентября 1832 года в имении Ирльбах, близ Штраубинга (Бавария).

Его сын — Отто фон Брай-Штайнбург.

Примечания

Литература 
 Karl Otmar von Retin Bray, François Gabriel Graf (seit 1813) // Neue Deutshe Biographie. — Berlin: Dunker und Humblot, 1955. — S. 563.

Ссылки 
 Франсуа Габриэль де Брэй (1765 – 1832)
 Брэй Франсуа-Габриэль де

Почётные члены Петербургской академии наук
Почётные доктора Дерптского университета
Члены Баварской академии наук
Члены Регенсбургского ботанического общества
Дипломаты Мальтийского ордена
Кавалеры ордена Святого Губерта
Кавалеры ордена Гражданских заслуг Баварской короны
Кавалеры Большого креста Австрийского ордена Леопольда
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Красного орла 1 степени
Командоры Большого креста ордена Полярной звезды